Düwell ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Düwell (1891–1944), deutscher Politiker
 Franz Josef Düwell (* 1946), deutscher Richter
 Franz Xaver Düwell (1869–1952), Pfarrer und Dechant in der Herz-Jesu-Kirche (Herne-Süd)
 Karl von Düwell (1869–1930), deutscher Oberst
 Kurt Düwell (* 1937), deutscher Historiker
 Nils Düwell (* 1966), deutscher Schauspieler
 Richard Hardy Düwell (1902–1944), deutscher Journalist, Theaterkritiker, Rundfunkreporter, Cheflektor und Dramaturg
 Wilhelm Düwell (1866–1936), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Düwel